Edige Szynkiewicz – tatarski emigracyjny działacz i publicysta narodowy
 Illa Szynkiewicz – białoruski hokeista
 Jakub Szynkiewicz – polski duchowny muzułmański pochodzenia tatarskiego
 Sławoj Szynkiewicz – polski etnolog